

Прізвище
 Дженніфер Елі (;  29 грудня 1969, Вінстон-Сейлем, штат Північна Кароліна, США) — американо-британська акторка театру і кіно.

Ім'я 

 Елі Візель (англ. Elie Wiesel; 30 вересня 1928 — 2 липня 2016) — єврейський, французький та американський письменник, журналіст.
 Елі Дюкоммен (фр. Élie Ducommun, 19 лютого 1833, Женева, Швейцарія — 7 грудня 1906, Берн, Швейцарія) — швейцарський журналіст, борець за мир.
 Елі Жозеф Картан (фр. Élie Joseph Cartan, 9 квітня 1869, Доломьє, Ізер, Франція — 6 травня 1951, Париж) — французький математик.
 Елі Макгроу (англ. Ali MacGraw, нар. 1 квітня 1939) — американська актриса, номінант на премію «Оскар», володарка премії «Золотий глобус».

Топонім

Елі — місто, штат Айова
 Елі — місто, штат Міннесота
 Елі — місто, штат Невада